Тарановский — польская фамилия.

Известные носители 
 Тарановский, Андрей (ум. в начале XVII в.) — польский дипломат.
 Тарановский, Василий Яковлевич (1907—1979) — герой Советского Союза.
 Тарановский, Виктор Петрович (1864—1937) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Тарановский, Кирилл Фёдорович (1911—1993) — югославский и американский филолог-славист.
 Тарановский, Фёдор Васильевич (1875—1936) — российский и югославский историк права.

Примечания